Gohar Gasparian (actrice) - Armeens actrice
 Gohar Gasparian (operazangeres) - Armeens operazangeres